Jan Olphert de Jong van Beek en Donk (1806-1886), Nederlands politicus
 Henricus van Beek (1816-1884), Bisschop van Breda
 Jan Olphert de Jong van Beek en Donk (1863-1935), Nederlands politicus
 Cécile de Jong van Beek en Donk (1866-1944), Nederlands schrijfster
 Bernard van Beek (1875-1941), Nederlands kunstschilder
 Johannes Casper van Beek (1877-1951), Nederlands burgemeester
 Jan van Beek (voetballer) (1880-1954), voetballer
 Herman de Jong van Beek en Donk (1885-1918), Nederlands burgemeester
 Martinus van Beek (1896-1962), Nederlands architect
 Eelco Martinus ten Harmsen van der Beek (1897-1953), Nederlands illustrator
 Jan Bontjes van Beek (1899-1969), Duits keramist
 Cas van Beek (1914-1986), Nederlands politicus
 Cato Bontjes van Beek (1920-1943), Duits verzetsstrijdster
 Meta van Beek (1920-2021), Nederlands ombudsvrouw
 Marius van Beek (1921-2003), Nederlands schilder, beeldhouwer en kunstcriticus
 Jan van Beek (journalist) (1925-2011), Nederlands journalist
 Fritzi Harmsen van Beek (1927-2009), Nederlands dichteres en tekenares
 Henk van Beek (1929-1982), Nederlands militair
 Wim van Beek (1930-2017), Nederlands organist
 Tom van Beek (1931-2002), acteur
 Nel van Beek (1933-2009), feministe en grafisch ontwerper
 Nicolaas van Beek (1938), sieraadontwerper
 Wouter van Beek (1943), antropoloog en hoogleraar
 Willibrord van Beek (1949), Nederlands politicus
 Arie van Beek (1951), dirigent
 Willem van Beek (1951), Nederlands burgemeester
 Marijke van Beek (1953), Nederlands burgemeester
 Martin van Beek (1960-2018), Nederlands politicus
 Harold van Beek (1962), atleet
 Louis van Beek (1968), acteur
 Joyce van Beek (1969) Nederlands burgemeester
 Sonja van Beek (1973), Nederlands violiste
 Lucien van Beek (1979), schaker
 Lotte van Beek (1991), langebaanschaatsster
 Thom van Beek (1991), langebaanschaatser
 Sven van Beek (1994), voetballer